Татьяна Юрьевна Зорина (28 марта 1956 в Читинской области) — советская и российская театральная артистка-вокалистка, певица, педагог, народная артистка России (2004), заслуженная артистка РСФСР (1991), солистка Новосибирского театра оперы и балета.

Биография  
Родилась 28 марта 1956 года в Читинской области. В шесть вся семья переехала в посёлок Знаменка Тамбовской области. 

В 1974 поступает учиться в Тамбовское музыкальное училище им. С.В. Рахманинова на дирижёрско-хоровое (класс Т.В. Цвейгарт) и вокальное (класс Г.А. Трифонова) отделение. В 1978 году с отличием завершает обучение в училище. Продолжила своё образование на вокальном факультете Казанской государственной консерватории (класс проф. С.Н. Жигановой).

В 1983 году становится солисткой Новосибирского театра оперы и балета. Более 30 ведущих оперных партий исполнила Татьяна Юрьевна.

Участница многих международных оперных фестивалей: им. Ф. Шаляпина (1990, 1993), им. Л. Собинова(1987) , в Якутии (1996), в Новосибирске (1984, 1985).

С труппой театра проводила гастрольный тур в Польше (Варшавская опера, Большая опера Лодзи), в Египте (Каирская опера), в Португалии (Лиссабон, театр Колизей), в Испании (Севилья), в Китае (Пекин, Шанхай). С собственной сольной программой из произведений оперной и камерной музыки гастролировала по городам и театрам Польши.

Преподаватель Новосибирского государственного театрального института, Профессор, заведует кафедрой вокала. В 2005–2006 годах — профессор Международных курсов высшего художественного мастерства музыкантов-исполнителей памяти С.В. Рахманинова в Тамбове.

Награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (1991).
 Народная артистка России (2004).
 Дипломант Всесоюзного конкурса имени М.И. Глинки (Ереван, 1984).
 Лауреат Международного фестиваля имени С. Монюшко (1987, 1989, 1991).
 Лауреат Международной премии «Мастер сцены» (2002).
 Лауреат филармонической премии (Новосибирск) «Золотой ключ-2004».
 Памятный знак «За труд на благо города» в честь 115-летия со дня основания города Новосибирска (2008).

Работы в театре  
Новосибирский театр оперы и балета
 Лиза («Пиковая дама» П.И. Чайковского)
 Дездемона («Отелло» Дж. Верди)
 Эмма («Хованщина» М.П. Мусоргского)
 Наташа («Русалка» А.С. Даргомыжского)
 Аида («Аида» Д. Верди)
 Тоска («Тоска» Д. Пуччини)
 Галька («Галька» С. Монюшко)
 Чио-Чио-Сан («Мадам Баттерфляй» Д. Пуччини)
 Катерина («Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича)
 Ярославна («Князь Игорь» А.П. Бородина)
 Земфира («Алеко» С. Рахманинова)
 Леонора («Трубадур» Дж. Верди)
 Микаэла («Кармен» Ж. Бизе)
 Мария («Мазепа» П.И. Чайковского)
 Каштанка («История клоуна и собаки» В. Рубина)
 Консепсион («Испанский час» М. Равеля)
 Иоланта («Иоланта» П.И. Чайковского)
 Татьяна («Евгений Онегин» П.И. Чайковского)
 Антония («Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха)

Примечания

Ссылки 
 Татьяна Зорина

Персоналии:Новосибирский театр оперы и балета